Robert Taurand
Gilles Taurand
Jacques Taurand